Saint Anastase peut désigner plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de leur décès :

 Anastase du Berry († entre 270 et 275), le soldat, avec Marcel ou Marceau, martyrs sous Aurélien à Argenton-sur-Creuse dans le Berry ; fêtés le 29 juin.
 Anastase Ier (pape) († 401), 39 pape de l'Église catholique, de 399 à 401 ; fêté le 19 décembre en Occident et le 27 avril en Orient.
 Anastase le Perse (°? - † 628), fils d'un mage perse, mage de profession à l'époque où Khosro II, roi des Perses, mit à sac Jérusalem (614), soldat perse converti au christianisme, martyr en Assyrie ; fêté le 22 janvier.
 Anastase de Pavie († 680), évêque de Pavie, arien converti ; fêté le 30 mai.
 Anastase de Cordoue († 853), prêtre, avec Digna ou Digne, vierge et Félix moine, trois martyrs à Cordoue, par la main des Musulmans ; fêtés le 14 juin.
 Saint Anastase. Archevêque de Sens de 967 à . Acta Sanctorum I, 389. Fête : .
 Anastase le Vénitien né à Venise vers 1020, mort à Saint-Martin-d'Oydes vers 1085. Moine, évangélisateur en Espagne, ermite ; fêté le 16 octobre
 Anastase de Nauplie († 1655), peintre à Nauplie en Grèce, martyr par la main des musulmans ; fêté le  .
 Anastase de Thessalonique († 1794), armurier d'origine bulgare, martyr à Thessalonique par la main des musulmans ottomans ; fêté le 8 août.

Saints catholiques 
 Anastase l'apocrisiaire († 666) ou Athanase, prêtre, apocrisiaire de l’Église romaine, compagnon de saint Maxime le Confesseur, mort près du camp de Schemaris dans les monts du Caucase ; fêté le 22 juillet (précédemment le 11 octobre).

Saints orthodoxes

Églises

Références